Abbreviazione del linguaggio corrente, che può indicare:

  Novus Ordo Missae  – Messale romano approvato da Paolo VI il 3 aprile 1969
  Novus Ordo Seclorum  – motto dello stemma statunitense
  Novus Ordo Mundi  – esposto dalla teoria della cospirazione
Nuovo Ordine – prospettiva geopolitica elaborata del regime nazista